Chrysler 300 ist die Bezeichnung verschiedener Fahrzeugmodelle der Ober- und Mittelklasse des Automobilherstellers Chrysler

 Chrysler 300 letter series (Modelle mit Buchstabenbezeichnung, 1955–1970)
 Chrysler 300 non-letter series (Modelle ohne Buchstabenbezeichnung, 1962–1971)
 Die sportliche Version des Chrysler Cordoba, die in den Modelljahren 1979 und 1980 angeboten wurde, siehe Chrysler Cordoba (B-Body)#Chrysler 300
 Chrysler 300M, 1998–2004
 Chrysler 300 (2004), 2004/05–2010, in Europa nur in der Ausstattungsvariante 300C
 Chrysler 300 (2011), Modellvariante ab 2011, in Europa meist angeboten als Lancia Thema